Фінал Кубка конфедерацій 2017 () — футбольний матч, який визначить переможця Кубка конфедерацій 2017. Матч проходив 2 липня на стадіоні «Крестовський» в Санкт-Петербурзі між збірними Чилі та Німеччини. 

Збірна Німеччини перемогла з рахунком 1-0 відзначився голом Штіндль. Ця перемога у фіналі стала першою для німецької команди.

Передісторія 
Для обох збірних це буде перший фінал Кубка конфедерацій. 

Між собою збірні вже зустрічались на груповому етапі та зіграли внічию 1–1. Загалом суперники провели між собою вісім матчів, в яких п'ять перемог на рахунку німців, дві перемоги в активі чилійців і одна гра завершилась внічию. Різниця м'ячів була 13 − 8 на користь німців.

Статистика особистих зустрічей

Усі матчі

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Статистика

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

2017 у футболі
Кубок конфедерацій 2017
2017 у Росії
Липень 2017
Події 2 липня